Desordem (canção) — da banda de rock brasileira Titãs
 Desordem de aprendizagem — o mesmo que "dificuldades de aprendizagem"
 Desordem genética — o mesmo que "doença congênita"
 Desordem marginal — o mesmo que "distúrbio Borderline"
 Desordem mental — o mesmo que "transtorno mental"

Ver também 
 Transtorno
 Desobediência